«Рождество» — короткометражный российский анимационный фильм, рассказывающий о рождении Иисуса Христа. Снят Михаилом Алдашиным в 1996 году; художники-постановщики — Михаил Алдашин и Зоя Трофимова. В фильме нет диалогов, звучит классическая музыка. Фильм завоевал ряд призов на фестивалях анимационного кино.

По словам режиссёра, в этом фильме он «хотел рассказать историю Рождества так же просто, наивно и бесхитростно, как её рассказал бы ребёнок, которому прочитали Евангелие; показать мир, светлый даже в ночи, где живут добрые звери и строгие ангелы, где пастухи пьют вино и дерутся, а Дева стирает белье. И где появляется жизнь, рождённая спустившейся с небес любовью».

Сюжет 
Ангел сообщает Марии о грядущем рождении сына. Иосиф и Мария отправляются в Вифлеем, где проходит перепись. На обратном пути они не могут найти ночлег в городе и останавливаются в хлеву, где живёт вол. Там и рождается Младенец Иисус. Три волхва, увидев на небе сияющую звезду, отправляются к месту рождения Иисуса, чтобы преподнести ему дары. Тем временем Ангел оповещает о рождении Сына Божия зверей и птиц, рыбаков на берегу озера и пастухов со стадом овец. Все они также приходят поклониться Младенцу.

История 
Сняв в конце 1980-х — начале 1990-х годов несколько коротких анимационных фильмов, Михаил Алдашин на несколько лет оставил анимацию и занялся рекламой, однако с появлением идеи фильма «Рождество» вернулся в анимацию.

Идея создания этого мультфильма возникла у режиссёра после того, как он «увидел несколько почти нелепых с точки зрения современного глаза и вообще восприятия религиозного искусства изображений раннего средневековья или среднего средневековья», которые «поразили своей наивностью, лёгкостью, открытостью». В персонажах этих фресок и барельефов «было что-то… неуловимо-тёплое и немножко нелепое, как, собственно, все мы. Детскость в хорошем смысле этого слова».

Алдашин решил сделать фильм, сложный по технологии производства и требующий поэтому большого финансирования («на ярусах я хотел делать, многоярусный станок для этого нужен, вот как Норштейн делает своё кино, хотел я переплюнуть Норштейна»). Денег на проект не было, однако уже после начала работы их пожертвовал на проект один из знакомых режиссёра.

После завершения фильма у Алдашина было ощущение того, что фильм не получился, так что он даже впал в депрессию. Восторженные отзывы зрителей отчасти успокоили его, однако даже впоследствии он признавал, что осуществить задуманное ему в полной мере не удалось, потому что в ходе производства пришлось снизить исходную более амбициозную планку качества.

Мультфильм приобрёл большую известность, однако (по крайней мере по состоянию на август 2010 года) ни разу не демонстрировался по телевидению.

Награды 
 1997 — II Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе:
 приз за лучшую режиссуру (Михаилу Алдашину)
 приз за лучшую работу художника-постановщика (Зое Трофимовой)
 первое место в рейтинге (433 балла)
 1997 — Международный кинофестиваль неигрового и анимационного кино в Лейпциге — «Золотой голубь» за лучший анимационный фильм (Михаилу Алдашину)
 1997 — Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге — за лучший анимационный фильм (Михаилу Алдашину)
 1997 — Кинофестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка» — за лучший фильм для детей (Михаилу Алдашину)
 1997 — Международный кинофестиваль «КРОК» в Киеве:
 специальный приз жюри (Михаилу Алдашину)
 приз КРОКПРЕССИ (Михаилу Алдашину)
 2003 — Приз Святого Луки Музея Рождества в Миндельхайме

Выставки 
Картины к фильму неоднократно показывались на выставках Михаила Алдашина. Так, с 29 декабря 2005 года по 29 января 2006 года праздничная выставка «Рождество. Выставка одного фильма» проходила в Галерее на Солянке в Москве, в декабре-январе 2010 года выставка по фильму состоялась в Художественной галерее Сарова, а с 25 декабря 2012 года по 17 февраля 2013 года его выставка «Рождество. Живопись, анимация» прошла в Ярославском художественном музее.

Издания на DVD 
 2005 — Рождество. Сборник мультфильмов (95 мин.). Режиссёр: Михаил Алдашин. Серия: Мастера российской анимации. Включает фильмы: 01. Рождество, 02. Келе, 03. Букашки, 04. Охотник, 05. Другая сторона, 06. Пумс.

Книга на основе мультфильма 
В 2008 году издательство «Арбор» выпустило книгу-альбом с иллюстрациями из мультфильма, сопроводительным текстом и рассказом о работе над мультфильмом. Книга стала лауреатом конкурса Ассоциации Книгоиздателей (АСКИ) «Лучшие книги 2008 года» в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы». Впоследствии книга переиздавалась; выпускалось также подарочное издание книги вместе с DVD. Новое издание появилось в конце декабря 2012 года.

Отзывы 
По мнению Анны Рапопорт, «и книга, и фильм создают атмосферу полной сопричастности, сопереживания Рождеству. Как будто Мария, Иосиф — твои соседи, и случившиеся чудо может произойти с каждым».

В аннотации к выставке Михаила Алдашина в Галерее на Солянке отмечалось, что его «фильм, сюжетно не нарушающий канонический текст, по эмоциональности его воплощения в зрительный ряд можно назвать фантазией на темы ранних апокрифов — наивных, но лишенных холода церковного обихода и скуки канонических догматов».

Примечания

Ссылки 
 Информация о мультфильме «Рождество» на сайте Студии «Пилот» 
 Информация о мультфильме «Рождество» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Информация о книге «Рождество» на сайте Издательской группы «Арбор»
 Мультфильм на YouTube

Мультфильмы студии «Пилот»
Мультфильмы Михаила Алдашина
Рисованные мультфильмы России 1996 года
Короткометражные мультфильмы
Рождественские мультфильмы
Короткометражные фильмы России